Nieß oder Niess ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nieß (1824–1863), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Constanze Niess (* 1967), deutsche Ärztin und Rechtsmedizinerin 
 Dieter Niess (* 1926), deutscher Eishockeyspieler
 Heinz-Dietrich Niess (* 1926), deutscher Eishockeyspieler 
 Hermann Nieß (1878–1949), deutscher Bergingenieur
 Rolf Nieß (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Niess (1903–1982), deutscher Architekt und Gebrauchsgrafiker
 Ulrich Nieß (* 1960), deutscher Historiker und Archivar
 Wolfgang Niess (* 1952),  deutscher Historiker, Autor und Moderator

Siehe auch:
 Nies
 Nis